De Blerickse heide is een natuurgebied en bosgebied in de Nederlandse provincie Limburg, in de gemeente Venlo ten westen van de buurtschap Boekend.

Het overwegend bossige gebied kenmerkt zich door een heuvelachtig landschap (stuifduinen) met bossen. Ten oosten ervan ligt het Koelbroek, met ten westen het natuurgebied Crayelheide. In het gebied ligt een crematorium met natuurbegraafplaats.

Topologisch gezien betreft het een relatief nieuw natuurgebied dat is ontstaat uit een oude Maasmeander, met op de droge delen vooral naaldbomen. In het gebied bevindt zich tevens een klein ven met daaromheen vooral loofbomen. Het is een broedgebied van buizerds.wen van een buizerd.

Wijk in Venlo
geografie van Venlo
Natuurgebied in Limburg (Nederland)